Эндрю Дайс Клэй () — американский актёр и комик.

Биография 
Эндрю родился в Бруклине 29 сентября 1957 года в еврейской семье. Вырос в районе Шипсхед-Бей. Его отец Фред работал в агентстве по продаже недвижимости и увлекался боксом. В детстве Эндрю любил выступать перед членами семьи и друзьями с комедийными номерами. Учился в средней школе Джеймса Мэдисона в Бруклине. Играл на барабанах в школьной группе, затем выступал в составе коллектива Catskills.

С 1978 года в местном комедийном клубе в Шипсхед-Бей. Наибольшей популярностью пользовались его номера, пародирующие Джерри Льюиса в фильме The Nutty Professor и Джона Траволту в Grease.

На экране наибольшую известность актёру принёс фильм Ренни Харлина «Приключения Форда Фэрлейна», вышедший в 1990 году.

Личная жизнь 
Был трижды женат: на Кэти Суонсон (с 1984 по 1986), на Трини Монике (с 1992 по 2002) и Валери Васкез (2010—2014). У него двое детей.

Фильмография

Дискография 
 ADC: The Mixtape That Hates You (1988)
  Dice (1989)
 The Day the Laughter Died (1990)
 Dice Rules (1991)
 40 Too Long (1992)
 The Day the Laughter Died, Part II (1993)
 No Apologies (1993)
 Filth (1999)
 Face Down, Ass Up (2000)
 Indestructible (2012)

Награды 
 1990 — «Золотая малина» худшему актёру за роль в фильме «Приключения Форда Фэрлейна».

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Джеймса Мэдисона (Бруклин)
Стендап-комики США
Комики США
Мемуаристы США
Лауреаты премии «Золотая малина»